Katra bezeichnet:

 Katra (Ort), ein Ort in Jammu und Kashmir, Indien
 Katra (Fluss), ein Fluss in Litauen
 Katra, ein Ort im Stammesgebiet Juda, siehe Gedera
 KATRA, eine heute nicht mehr existierende Supermarktkette, siehe Kathreiner